K'Bang (huyện), een huyện in de provincie Gia Lai, Vietnam
K'Bang (thị trấn), een thị trấn in bovengenoemd district.